

Fiction 
 Fundin, un nain de la Terre du Milieu.

Toponyme 

 , un lac norvégien.

Patronyme 

  (1933-), un pilote suédois de speedway.
 Wilhelmina Fundin (1819-1911), une chanteuse soprano suédoise.

Homonymie de patronyme suédois